Zögling steht für:
 ein Schüler einer Kunst, allgemeiner ein Jugendlicher in der Erziehung oder Ausbildung, siehe Eleve
 ein unter allgemeiner Betreuung und Vormundschaft stehender junger Mensch, siehe Pflegekind
 Zögling (Flugzeug), ein bekanntes Schulungssegelflugzeug der 1920er Jahre (siehe Schulgleiter)

Siehe auch: